Kussenhof ist der Name von Orten:

 Kussenhof (Ehingen), Ortsteil von Ehingen im Landkreis Ansbach, Bayern
 Kussenhof (St. Märgen), Ortsteil von St. Märgen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg